Hurões ou huronianos, povo indígena da América do Norte

Localidades
Huron (Califórnia)
Huron (Dakota do Sul)
Huron (Kansas)
Huron (Ohio)
Condado de Huron
Ou ainda:
Lago Huron
Port Huron

Desambiguação
Desambiguações de topônimos